Partido Socialista Popular (PSP) puede referirse a las siguientes organizaciones políticas:
 Partido Socialista Popular, de Argentina.
 Partido Socialista Popular, de Chile.
 Partido Socialista Popular, de Cuba.
 Partido Socialista Popular, de España.